Sylvietta is een geslacht van zangvogels uit de familie Macrosphenidae.

Soorten 
Het geslacht kent de volgende soort:
Sylvietta brachyura (Senegalese krombek)
Sylvietta denti (Geelbuikkrombek)
Sylvietta isabellina (Izabelkrombek)
Sylvietta leucophrys (Witbrauwkrombek)
Sylvietta philippae (Somalische krombek)
Sylvietta rufescens (Kaapse krombek)
Sylvietta ruficapilla (Roodkapkrombek)
Sylvietta virens (Groene krombek)
Sylvietta whytii (Roodteugelkrombek)

Macrosphenidae